Le deuil peut être :
 le deuil, la période qui suit le décès d'un proche ou, d'une manière plus générale, une rupture relationnelle...
 Deuil-la-Barre, une localité du Val-d'Oise en Île-de-France
 Eudes de Deuil (1110-1151), croisé et chroniqueur
 Deuil-Jeunesse , association québécoise

Noter l'homophone :
 Dœuil-sur-le-Mignon, commune du département de la Charente